TeamProCyclingStats cycling team is in 2017 opgericht door de Nederlandse website ProCyclingStats.com.

Het is gevestigd in Cambodja en bestaat uit fietsers van verschillende nationaliteiten die deelnemen aan een of meer UCI .2-races in het jaar en aan nationale evenementen.
Sinds 2017 heeft ze deelgenomen aan de Singkarak Tour en aan verschillende andere evenementen in Indonesië. In 2019 won ze haar eerste UCI overwinning met de Nederlandse rijder Reinier Honig in de tweede etappe van de Ronde van Costa Rica en eindigde vierde van de generaal.

Externe links 
 Site

Cambodjaanse wielerploeg